Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2019 проводился в городе Абердин (Шотландия) c 12 по 19 октября 2019 года. Турнир проводился в 5-й раз.

В турнире принимали участие 40 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Германии. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Республики Корея.

Впервые в чемпионате принимали участие сборные Косово и Нигерии.

С 2019 года изменилось наименование сборных Тайваня, поэтому теперь их смешанная сборная стала называться Смешанная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу.

Официальный хештег чемпионата: #WMxCC2019 .

Формат соревнований 
Команды разбивались на 5 групп (A, B, C, D, E) по 8 команд, где играли друг с другом по круговой системе в один круг. Во второй этап выходили 16 команд — три лучшие команды из каждой группы, а также лучшая из команд, занявших четвёртые места в группах. Команды ранжировались между собой по местам, занятым на групповом этапе, а при одинаковых местах — по результатам тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; команда с меньшим значением занимает более высокое место). Второй этап, плей-офф, игрался по олимпийской системе: 1/8 финала (в регламенте чемпионата обозначена как , «раунд 16-ти команд»), четвертьфиналы, полуфиналы, победители полуфиналов в финале разыгрывали золотые и серебряные медали, проигравшие в полуфиналах встречались в матче за 3-е место.

В отличие от предыдущих чемпионатов, матчи игрались не в 10, а в 8 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC+1:00.

Групповой этап 
Турнирное положение по результатам группового этапа

 Группа A

 «W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

 Группа B

 Группа C

 Группа D

 Группа E

  Проходят в плей-офф как команды, занявшие в группах первые три места
  Проходит в плей-офф как лучшая по тестовым броскам в дом (DSC, Draw Shot Challenge) из команд, занявших 4-е места (Швеция — 40,72 см, Белоруссия — 52,03 см, Чехия — 63,50 см, Италия — 70,13 см, Финляндия — 87,28 см)

Сессия 1 
12 октября, 8:00

Команде Косово записано техническое поражение, поскольку из-за транспортных проблем к началу матча у них присутствовало только два игрока.

Сессия 2 
12 октября, 12:00

Сессия 3 
12 октября, 16:00

Сессия 4 
12 октября, 20:00

Сессия 5 
13 октября, 8:00

Сессия 6 
13 октября, 12:00

Первая победа любой сборной Косово по кёрлингу на любом из чемпионатов мира по кёрлингу.

Сессия 7 
13 октября, 16:00

Сессия 8 
13 октября, 20:00

Сессия 9 
14 октября, 8:00

Сессия 10 
14 октября, 16:00

Сессия 11 
14 октября, 16:00

Сессия 12 
14 октября, 20:00

Сессия 13 
15 октября, 8:00

Сессия 14 
15 октября, 12:00

Сессия 15 
15 октября, 16:00

Сессия 16 
15 октября, 20:00

Сессия 17 
16 октября, 8:00

Сессия 18 
16 октября, 12:00

Сессия 19 
16 октября, 16:00

Сессия 20 
16 октября, 20:00

Сессия 21 
17 октября, 8:00

Сессия 22 
17 октября, 12:00

Сессия 23 
17 октября, 16:00

Сессия 24 
17 октября, 20:00

Матч завершился двумя экстра-эндами, так как в первом экстра-энде была нулевая ничья и победитель не был выявлен.

Плей-офф 
На этапе плей-офф команды (всего 16 команд — 15 занявших три первых места в группах и лучшая по DSC из занявших 4-е места) ранжированы по местам в группах, а занявшие в группах одинаковые места были ранжированы между собой в зависимости от результатов тестовых бросков в дом (, измеряется в сантиметрах). В первом раунде плей-офф, 1/8 финала, встречаются 1-я по рангу команда с 16-й, 2-я с 15-й и т. д.

1/8 финала 
18 октября, 9:00

18 октября, 13:00

Четвертьфиналы 
18 октября, 19:00

Полуфиналы 
19 октября, 9:00

Матч за 3-е место 
19 октября, 15:00

Финал 
19 октября, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика | World Curling Federation

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Абердине
Спорт в Шотландии в 2019 году
Чемпионаты мира в Шотландии
Октябрь 2019 года